Села в Україні:
 Вороньки — Полтавська область, Чорнухинський район
 Вороньки — Чернігівська область, Ніжинський район, колишній (до 2020 року) Бобровицький район

Див. також 
 Воронки